L'Open de Colombie de squash 2008 est l'édition 2008 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 12 au 17 août à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Mauricio Salinas.

Le joueur local Miguel Ángel Rodríguez remporte le titre face à Jorge Baltazar.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2008
Sport en Colombie en 2008
Sport en août 2008